МЛБ в сезоне 2006 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Сент-Луис Кардиналс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Рекорды чемпионата 
 Самый результативный матч: Колорадо - Л.-А. Доджерс 11:19 (28 сентября)
 Крупнейшая победа: Кливленд - Н.-Й. Янкиз 19:1 (5 июля)

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Примечания 

Сезоны МЛБ
2006 год в бейсболе